Merja est un patronyme, prénom féminin et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Gani Merja (1933-1989), joueur albanais de football

Prénom
 (née en 1977), coureuse cycliste finlandaise
Merja Korpela (née en 1981), athlète finlandaise en lancer du marteau
 (née en 1954), femme politique finlandaise
Merja Kyllönen (née en 1977), femme politique finlandaise
 (née en 1968), skieur cross-country finlandaise
 (née en 1964), actrice finlandaise
 (née en 1953), directrice de communication britannique
 (née en 1958), femme politique finlandaise
 (née en 1980), compétitrice finlandaise en course d'orientation
 (née en 1955), patineuse de vitesse finlandaise

Toponyme

, village du comté de Järva

Merja Zerga, lagune de la ville de Kénitra

Voir aussi
Merja Zerga, langue marocaine

Homonymie de prénom
Prénom finlandais
Homonymie de toponyme